Татено има више значења:

 Татено (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Татено (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику